O termo Ramírez pode referir-se a:

Sobrenome 
 Ramírez - sobrenome de origem espanhola que significa "filho de Ramiro".

Pessoas 
 Antonio Vera Ramírez - escritor espanhol

 César Ramírez - futebolista paraguaio.
 Ilich Ramírez Sánchez - também conhecido como Carlos, o Chacal, terrorista venezuelano.
 Manny Ramírez - jogador dominicano de beisebol.
 Norberto Ramírez- político nicaraguense.
 Sérgio Ramirez - ex-futebolista e atual técnico uruguaio.
 Ventura Ramirez - cantor, compositor e violinista brasileiro.

Outros 
 3926 Ramirez - asteróide 3926
 Gran Premio José Pedro Ramírez - corrida de cavalos em Montevidéu

Ver também 

 Ramires - freguesia portuguesa.
 Ramires Santos do Nascimento - futebolista brasileiro.

Desambiguações de sobrenomes